La Mancha : entreprise spécialisé dans la prospection de l'or ;
 La Mancha, une dénomination d'origine de vins espagnols ;
 La Manche (province historique d'Espagne) ;
 Mortadelo de la Mancha, bande dessinée de Francisco Ibanez (2005) ;
 Lost in La Mancha, film documentaire britannique (2002).

Voir aussi